Caillavet kan syfta på följande:

Caillavet, Gers – fransk kommun i departementet Gers
Gaston Arman de Caillavet – fransk lustspelsförfattare (1869–1915)